

Artes
Música
 Sugar (banda) — banda norte-americana de rock alternativo
 Sugar (álbum) — álbum da banda japonesa Tokio
 Sugar (canção de System of a Down) — single da banda System of a Down
 Sugar (canção de Flo Rida) — single do cantor Flo Rida
 Sugar (canção de Maroon 5) — single da banda Maroon 5
 Sugar (canção de Robin Schulz) — "single do DJ Robin Schulz
 Sugar Records — gravadora italiana

Cinema
 Sugar (2004) — filme dirigido por John Palmer
 Sugar (2008) — filme sobre um jogador dominicano fictício de basebol
 Sugar (2013) — filme dirigido por Rotimi Rainwater

Pessoas 
 Sugar Ray Leonard (1956) — pugilista americano
 Sugar Ray Robinson (1921-1989) — pugilista americano

Outros 
 SugarCRM — produto de CRM corporativo
 Sugar (gerenciador de janelas) — interface gráfica educacional

Ver também
 Açúcar

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema